Шатава — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
Шатава (Шатов) — местечко Подольской губернии, Каменец-Подольского уезда, в 17 верстах к северо-востоку от уездного города, при речке Шатавке. 855 жителей, православная церковь, 2 еврейских молитвенных дома, народное училище, винокуренный завод.

Село-спутник — Маков. На территории села находится православная церковь, кладбище, несколько продуктовых магазинов, аптека, промтовары. Есть ресторан. В селе работает своя школа, при ней есть краеведческий музей.

См. также 
 Шатава на сайте Верховной рады Украины 
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI Szatawa
 Shatava, Ukraine

Населённые пункты Дунаевецкого района